Kluki peut désigner :

Topnoymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Łódź
 Kluki, gmina rurale du powiat de Bełchatów 
 Kluki, village et chef-lieu de la gmina de même nom

 dans la voïvodie de Mazovie
 Kluki, village de la gmina de Kałuszyn, 
 Kluki, village de la gmina de Mińsk Mazowiecki

 dans la voïvodie de Poméranie
 Kluki, village 

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Kluki, village